El apellido Lindemann puede referirse a:
 Carl Louis Ferdinand von Lindemann (1852-1939): matemático alemán.
 Ernst Lindemann (1894-1941): capitán de navío alemán, comandante del acorazado Bismarck.
 Werner Lindemann (1926-1993): poeta y escritor alemán.
 Hilde Lindemann (1947-): filósofa, feminista y profesora en la Universidad Estatal de Míchigan.
 Till Lindemann (1963-): cantante de la banda alemana Rammstein.
 Lindemann (2014-): proyecto musical compuesto por Till Lindemann y Peter Tägtgren.

Abreviaturas científicas de botánicos 
 Lindem. - Eduard Emanuilovitch von Lindemann 1825-1900.
 Em.Lindem. - Emanuel von Lindemann 1795-1845. 
 Er.Lindem. - Erich Lindemann 1892- 

También puede referirse al teorema de Lindemann–Weierstrass para determinar la trascendencia de un número.